

Geografia 
 Polonia
 Aleksandrów Kujawski – città nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Aleksandrów Kujawski – comune rurale nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Brześć Kujawski – comune urbano-rurale nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Lubień Kujawski – comune urbano-rurale nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Solec Kujawski – comune urbano-rurale nel voivodato della Cuiavia-Pomerania

Persone 
 Mariusz Kujawski – canoista polacco
 Romuald Kujawski – sacerdote polacco e vescovo cattolico

Altro 
 Antenna ad onde lunghe di Solec Kujawski – struttura per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche in onde lunghe in Polonia
 Piotrków Kujawski – una delle più antiche parrocchie in Polonia
 Trattato di Brześć Kujawski – trattato di pace del 1435 che pose fine alla guerra polacco-teutonica